Ebenried ist der Ortsname von

 Ebenried (Allersberg), Ortsteil des Marktes Allersberg, Landkreis Roth, Bayern
 Ebenried (Bidingen), Ortsteil der Gemeinde Bidingen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ebenried (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern